Столичная область () — административная область в центральной части Чили. Включает в себя 6 провинции и 52 коммуны.

Территория — 15 403,2 км². Численность населения — 7 112 808 жителей (2017). Плотность населения — 461,77 чел./км².

Административный центр — город Сантьяго.

Расположение 
Область граничит:
 на севере — область Вальпараисо
 на востоке — Аргентина
 на юге — область Либертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс
 на западе — область Вальпараисо

География

Основные реки 
 Майпо
 Мапочо (приток Майпо)
 Колина (приток Мапочо)

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г. Национальным институтом статистики (INE),  население области составляет:

Крупнейшие населенные пункты 
 Сантьяго — 5 428 590 чел. (2002)
 Пуэнте-Альто — 492 915 чел. (2002)
 Сан-Бернардо — 246 762 чел. (2002)
 Пеньяфлор — 66 619 чел. (2002)
 Колина — 77 815 чел. (2002)
 Мелипилья — 94 540 чел. (2002)
 Талаганте — 59 805 чел. (2002)
 Буин — 63 419 чел. (2002)

Административное деление 
Область включает в себя 6 провинций и 52 коммуны.

Транспорт

Аэропорты 
 международный аэропорт имени Артуро Мерино Бенитеса, Сантьяго
Длина взлетно-посадочной полосы — 3200 м; высота над уровнем моря — 474 м; код IATA (ИАТА)- SCL; код ICAO (ИКАО) — SCEL
 Аэропорт Лос-Серрильос (Los Cerrillos) — Сантьяго
Длина взлетно-посадочной полосы — 2242 м; высота над уровнем моря — 511 м; код IATA (ИАТА)- ULC; код ICAO (ИКАО) — SCTI
 Аэропорт Эль-Боске (El Bosque) — Сантьяго
Длина взлетно-посадочной полосы — 1836 × 40 м; высота над уровнем моря — 562 м; код ICAO (ИКАО) — SCBQ
 Аэропорт Эулохио-Санчес (Eulogio Sanchez) — Сантьяго
Длина взлетно-посадочной полосы — 1141 × 27 м; высота над уровнем моря — 649 м; код ICAO (ИКАО) — SCTB

Примечания 

Области Чили